Ива́н Во́инов (Войнов):
 Воинов, Иван Авксентьевич (1885—1917) — русский поэт и журналист, революционер, деятель большевистской партии.
 Воинов, Иван Александрович (1796—1861) — русский художник, академик Императорской Академии художеств.
 Воинов, Иван Ефимович (1921—1944) — Герой Советского Союза.
 Воинов, Иван Павлович (1776—1812) — русский фармацевт и историк медицины.
 Войнов, Иван Петрович (ум. 1886) — российский купец 1-й гильдии и меценат.